'''Вячеслав Кубарев:
 Кубарев, Вячеслав Георгиевич (1931—1995) — белорусский художник театра и кино, композитор, актёр, заслуженный деятель искусств Белоруссии.
 Кубарев, Вячеслав Григорьевич (1941—2018) — советский и российский художник-график, профессор, заслуженный художник Российской Федерации, лауреат премии Ленинского комсомола (1973).